Закамила има више значења:

 Закамила (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Закамила (Сико), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику